Rhinow steht für:

 Rhinow, Stadt im Landkreis Havelland, Brandenburg

Rhinow ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Joachim Rhinow (1921–2017), deutscher Komponist und Arrangeur
 René Rhinow (* 1942), Schweizer Rechtswissenschaftler und Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Rhino
 Rino
 Rinow
 Ryno (Begriffsklärung)